

Geografia 
 Ri – comune dell'Orne, Francia
 Ri – torrente della provincia di Novara, Italia

Sigle 
 Radiologia interventistica – settore della radiologia 
 Ring Indicator – uno dei segnali utilizzati nei bus di comunicazione seriale RS-232 EIA RS-232
 Rinnovamento Italiano – partito politico italiano
 Repubblica Italiana
 Radicali Italiani –  movimento politico italiano

Codici 
 RI – codice vettore IATA di Mandala Airlines
 RI – codice ISO 3166-2:ID di Riau (Indonesia)
 RI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Rieti (Italia)
 RI – codice ISO 3166-2:LR della contea di River Cess (Liberia)
 RI – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Riga (Lettonia)
 RI – codice ISO 3166-2:NG di Rivers (Nigeria)
 RI – codice ISO 3166-2:NI di Rivas (Nicaragua)
 RI – codice ISO 3166-2:US del Rhode Island (Stati Uniti)

Fisica 
 Ri – numero di Richardson

Persone
 Ri – cognome coreano
Ri Chang-Ho – calciatore nordcoreano
Ri Chol-Myong – calciatore nordcoreano
Ri Chun-hee – giornalista e conduttrice televisiva nordcoreana
Ri Hung-Ryong – calciatore nordcoreano
Ri Hyok-chol – calciatore nordcoreano, nato nel 1973
Ri Hyok-chol – calciatore nordcoreano, nato nel 1985
Ri Hyok-chol – calciatore nordcoreano, nato nel 1991
Ri Hyon-Song – calciatore nordcoreano
Ri Hyong-Jin – calciatore nordcoreano
Ri Hyong-Mu – calciatore nordcoreano
Ri Il-Jin – calciatore nordcoreano
Ri Jin-Hyok – calciatore nordcoreano
Ri Jun-Il – calciatore nordcoreano
Ri Kum-Dong – calciatore nordcoreano
Ri Kwang-Chon – calciatore nordcoreano
Ri Kwang-Hyok – calciatore nordcoreano
Ri Kwang-Il – calciatore nordcoreano
Ri Kwang-Myong – ex calciatore nordcoreano
Ri Kyong-Min – ex calciatore nordcoreano
Ri Man-Chol – ex calciatore nordcoreano
Ri Myong-Dok – calciatore nordcoreano
Ri Myong-Guk – calciatore nordcoreano
Ri Myong-Jun – calciatore nordcoreano
Ri Myong-Sam – calciatore nordcoreano
Ri Myung-Hun – ex cestista nordcoreano
Ri Pae-Hun – calciatore nordcoreano
Ri Sang-Chol – calciatore nordcoreano
Ri Se-gwang – ginnasta nordcoreano
Ri Sol-ju – cantante e first lady nordcoreana
Ri Tae-Song – ex calciatore nordcoreano
Ri Tae-Ung – ex calciatore nordcoreano
Ri Yong-Chol – calciatore nordcoreano
Ri Yong-Gwang – calciatore nordcoreano
Ri Yong-ho – politico e diplomatico nordcoreano
Ri Yong-Jik – calciatore giapponese naturalizzato nordcoreano

Sport 
 RI – nelle statistiche di vari sport, record italiano

Altro 
 RI – targa automobilistica della provincia di Rieti (Lazio)
 RI – sigla automobilistica internazionale dell'Indonesia
 RI – targa automobilistica di Ried im Innkreis (Austria)
 RI – targa automobilistica di Fiume (Croazia)
 Ri – antica unità di misura giapponese, corrispondente a 3927 metri
Ri – kana giapponese